Eurychaeta är ett släkte av tvåvingar. Eurychaeta ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spyflugor
Eurychaeta